Matanza kan syfta på:

Colombia 

 Matanza (kommun i Colombia), Santander, 
 Matanza (ort), Santander,

Dominikanska republiken 

 Matanzas (ort i Dominikanska republiken), Peravia,

Spanien 

 Matanza (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León,